Boccalara ima više značenja:
 Boccalara, Padova
 Boccalara, Rovigo